El ducat d'Epernon fou un ducat pairia de França erigit el 1581.

Epernon depengué inicialment de la jurisdicció del comte de Nogent i va quedar inclòs en el dominis d'Hug l'Abat i Hug el Gran (mort el 956). Fou aquest darrer que en va fer donació d'una part de la jurisdicció a un noble de nom Hug en feu de l'abadia de Saint Germain de Prés. Hug I fou succeït per Hug II, probablement el seu fill, que senyorejaren la regió parcialment. La resta va passar a una filla d'Hug de Beauvais, comte de Dreux i Nogent, assassinat el 1108, la qual es va casar a Guillem d'Hainaut senyor de Montfort, mort vers el 1020.

Llista de senyors, comtes i ducs d'Epernon 
 Guillem d'Hainaut 1008-1020
 Amauri I 1020-1060
 Mainier I 1060-?
 Mainier II ?- 1123
 Amauri II (III) 1123-1137 (per matrimoni rep les senyories de Rochefort, Gometz i Gournay-sur-Marne).
 Amauri III (IV) 1137-1140
 Simó I (III) el Calb 1140-1180
 Simó de Montfort i Epernon 1180-1218
 Amauri IV (V) 1218-1241
 Joan I 1241-1249
 Laura senyora d'Epernon i Gambais 1249-1270
 Joan I de Ponthieu, comte d'Aumale, Senyor de Montgomery i Epernon, 1270-1302
 Joan II de Ponthieu 1302-1343
 Joana 1343-1370 
 Joan comte de Vendôme i Castres (espòs) 
 Caterina de Vendôme 1370-?
 Joan III (I de Borbó), comte de la Marca i de Vendôme ?-1393
 Lluís de Borbó, comte de Vendôme i d'Epernon 1393-1446
 Ocupació anglesa, Claudi de Beauvoir 1424-1440
 Joan IV (II de Borbó) 1446-1477
 Francesc de Borbó 1477-1495
 Carles de Borbó 1495-1537
 Antoni de Borbó 1537-1562 (rei de Navarra)
 Enric de Navarra (Enric IV) 1562-1581 
 Enric III de França, per compra 1581
 Joan Lluís de Nogaret de la Vallette, ducat pairia 1581-1642
 Bernat de Nogaret de la Vallette, 1642-1661
 Jaume de Goth, nebot (fill d'una germana de Joan Lluís) 1661-?
 Joan Baptista Gastó de Goth ?-1690
 Enric Lluís de Pardaillan de Gondrin, marquès de Montespan i Antin 1690-?
 Lluís Antoni de Pardaillan, marquès i després duc d'Antin ?-1722 (abdica 1722, mort 1736)
 Lluís de Pardaillan, marques de Gondrin, duc d'Epernon 1722-1743
 Lluís de Pardaillan de Gondrin, duc d'Epernon 1743-1757
 Adrien Maurice de Noailles (oncle, per compra) 1757-1767
 Lluís de Noailles 1767-1789

Epernon
Epernon